Ayame – imię japońskie
 Ayame – miasto na Wybrzeżu Kości Słoniowej
 Ayame – sztuczne jezioro na rzece Bia